Ekeby kyrka kan syfta på:

Ekeby kyrka, Uppland
Ekeby kyrka, Östergötland
Ekeby kyrka, Närke
Ekeby kyrka, Skåne
Ekeby kyrka, Gotland

Se även
Ekby kyrka, Västergötland
Ekebyborna kyrka, Östergötland